Vlahovo je lahko:
 Vlahovo, Svrljig (Srbija)
 Vlahovo, Žitorađa (Srbija)